Szekeres László (1927–2014) irodalomtörténész
 Szekeres László (1931–1997) vajdasági régész, főmuzeológus
 Szekeres László (1945) újságíró, grafikus, fotóművész
 Szekeres László (1954) vitorlázó